Lillie – variante inglese del nome proprio di persona italiano femminile Lilia
Lillie – villaggio della Parrocchia di Union, Louisiana (Stati Uniti d'America)
Lillie – miniserie televisiva britannica del 1978
Lillie – film del 1999 diretto da Mario Avila
Lillie – Casato  nobile svedese.